A Szilvási régi magyar családnév, amely a származási helyre utalhat: Alsószilvás (Hunyad vármegye, ma Románia), Kecsedszilvás (Szolnok-Doboka vármegye, ma Románia), Magyarszilvás (Torda-Aranyos vármegye, ma Románia), Mezőszilvás (Kolozs vármegye, ma Románia), Szilvás (Baranya megye), Újszilvás (Pest megye), Vízszilvás (Szolnok-Doboka vármegye, ma Románia).

Változatai: Szilvási, Szilvásy, Szilvássi, Szilvássy, Szilvassi, Szilvassy, Szivási, Szivássy.

A 19. században népszerű családnév volt a névmagyarosítók körében. Főleg a Szlivka, Szlifka, Szivinka, Szluka, Czank, Cziganek, Kopeczki, Pruna, Rohács, Sverskó nevűek változtatták erre a családnevüket.

Híres Szilvási vagy Szilvásy nevű személyek 
Szilvási
 Szilvási József (1915–?) román válogatott magyar labdarúgó, hátvéd
 Szilvási József (1930) magyar nemzetközi labdarúgó-játékvezető
 Szilvási Lajos (1932–1996) magyar író, újságíró
 Szilvási András(1968-2018)magyar vízilabdás, siketlimpiai bajnok
Szilvásy
 Szilvásy György (1958) magyar politikus
 Szilvásy Miklós (1925–1969) olimpiai bajnok birkózó, edző

Források

Magyar családnevek